Akori Gorzów Wielkopolski – polski klub koszykówki z Gorzowa Wielkopolskiego istniejący w latach 1990–1993.

Historia klubu 
Drużyna koszykówki mężczyzn założona na początku 1990 roku. Istniała tylko trzy lata i przeszła do historii jako pierwsza gorzowska drużyna koszykarzy, która wywalczyła awans do II ligi.

W pierwszym sezonie 1990/1991 gorzowska drużyna ukończyła rozgrywki ligowe na pierwszym miejscu, ale awansu do II ligi nie wywalczyła, odpadając w półfinałowym turnieju w Inowrocławiu z udziałem miejscowej Noteci oraz Stali Ostrów Wielkopolski i Gwardii Szczytno. W następnym sezonie, już pod nową nazwą Zakład Budowlano-Remontowy Warta Gorzów Wielkopolski, gorzowscy koszykarze zajęli drugie miejsce w rozgrywkach ligi międzywojewódzkiej. W półfinałowym turnieju rozgrywanym w Warszawie wygrali, pokonując AZS-AWF Warszawa, OSiR Łowicz i AZS Bydgoszcz, a w finałowym turnieju rozgrywanym w Kołobrzegu zajęli drugie miejsce za Kotwicą Kołobrzeg, a przed AZS-AWF Warszawa i Gwardią Szczytno i wywalczyli awans do II ligi.

W II lidze gorzowianie grali tylko jeden sezon 1992/1993. Zespół wygrał tylko 3 mecze z Instalem Białystok, Wybrzeżem Gdańsk i Obrą Kościan, zajął jedenaste miejsce i spadł do ligi międzywojewódzkiej. Wkrótce po spadku drużyna została rozwiązana.

Poszczególne sezony

Zawodnicy i trenerzy 
W drużynie występowali: Wiaczesław Fomienko, Mariusz Gintowt, Krzysztof Karlik, Maciej Kulczyk, Dariusz Maciejewski, Mariusz Młynarczyk, Aleksandr Nikiszyn, Cezary Olejniczak, Marek Panasiuk, Radosław Sojka, Janusz Stanek, Marcin Sukiennik, Sławomir Zalewski i Robert Żurakowski.

Trenerem drużyny był Andrzej Stanek.

Po rozwiązaniu drużyny Krzysztof Karlik i Robert Żurakowski przeszli do drużyny Orła Międzychód, Maciej Kulczyk wrócił do Astorii Bydgoszcz, Dariusz Maciejewski został drugim trenerem kobiecej drużyny koszykówki Stilonu Gorzów Wielkopolski, a kazach Aleksandr Nikiszyn został zawodnikiem UMKS Kielce.

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

Nieistniejące polskie kluby koszykarskie
Sport w Gorzowie Wielkopolskim
Kluby koszykarskie założone w 1990